Ocoliș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ocoliș (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Ocoliș (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș